Die Mestaruussarja 1982 war die 52. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Relegationsrunde ausgespielt. Meister wurde Kuusysi Lahti vor Titelverteidiger HJK Helsinki.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die ersten acht Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde den Meister und Teilnehmer für den UEFA-Pokal aus. Die erzielten Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (ggf. aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegationsrunde 
Die vier schlechtesten Mannschaften der Mestaruussarja und die vier besten Mannschaften der I divisioona (mit * gekennzeichnet) nahmen an der Relegationsrunde teil. Die Mannschaften erhielten Zusatzpunkte für ihre Platzierungen in den vorangegangenen Wettbewerben. Die neunt- bis zwölftplatzierten Mannschaften der Mestaruussarja-Hauptrunde erhielten vier, drei, zwei und einen Zusatzpunkt. Die gleiche Rangfolge galt für die vier besten Zweitligisten (1. Platz = 4 Punkte, 2. Platz = 3 Punkte usw.).

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Kuusysi Lahti an:

 Ismo Korhonen, Tapani Rantanen, Esa Pekonen, Juha Saarikunnas, Kari Eloranta, Ilkka Remes, Timo Kautonen, Juha Annunen, Petri Kurki, Jorma Kallio, Raimo Kumpulainen, Ilpo Talvio, Keijo Kousa, Markus Törnvall, Jarmo Koivuniemi, Gary Morrow, Reijo Lindström. Trainer: Keijo Voutilainen.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Mestaruussarja 1982 wurde zum dritten Mal nach 1978 und 1979 Atik Ismail (HJK) mit 19 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 16. Oktober 1982 gewann Haka Valkeakoski mit 3:2 gegen Kokkolan Palloveikot.

Internationales Abschneiden 
 Meister Kuusysi Lahti (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:1 und 0:3 gegen  Dinamo Bukarest
 Vizemeister HJK Helsinki (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:2 und 0:5 gegen  Spartak Moskau
 Pokalsieger Haka Valkeakoski (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:0 und 3:0 gegen  Sligo Rovers
 2. Runde: 1:1 und 2:1 n. V. gegen  Hammarby IF
 Viertelfinale: 0:1 und 0:1 gegen  Juventus Turin

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1982

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1982
1982